Arda Gerkens, Nederlands politicus (SP)
Muriel Gerkens, Belgisch politicus (ECOLO)
Pieter Gerkens, Belgisch voetballer
Gerkens Cacao, een Zaans bedrijf